Jong-Vlaanderen kan zijn:
 Jong Vlaanderen (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift uit de  late negentiende eeuw
 Jong-Vlaanderen (activisme), een actiegroep die een onafhankelijk Vlaanderen voorstond
 Jong Vlaanderen (wielerploeg), een wielerploeg.
 Jong-Vlaanderen (jeugdbeweging), KSA-Jong-Vlaanderen, de naam die KSA Oost-Vlaanderen in 1937 en de Interdiocesane Federatie KSA Jong-Vlaanderen in 1943 aannam.